А́ртур Хо́лли Ко́мптон (; , , штат Огайо, США — , Беркли, штат Калифорния, США) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1927 года. Член Национальной академии наук США (1927).

Биография 
Артур Комптон родился 10 сентября 1892 года в Вустере (шт. Огайо, США), в семье Элиаса Комптона и Отелии Кэтрин (в девичестве — Аугшпургер), которая в 1939 году была названа «Американской матерью года». У Артура было двое старших братьев: Карл Тэйлор (1887—1954) и Уилсон Мартиндейл (1890—1967), а также сестра, Мэри. Семья была прочно связана с наукой: Элиас был деканом в Вустерском университете (позднее — Вустерский колледж), в котором учились все три брата. Карл в 1912 году получил степень доктора философии (PhD) по физике в Принстонском университете, а позже, с 1930 по 1948 годы, был президентом Массачусетского технологического университета. Уилсон в 1916 получил в Принстоне степень PhD по экономике, а с 1944 по 1951 годы был президентом Вашингтонского государственного колледжа (позднее — Вашингтонского государственного университета). Карл, Уилсон и Артур стали членами студенческого общества Альфа Тау Омега. Кроме того, они стали первыми тремя братьями, получившими в Принстоне степени доктора философии, а позднее — первыми тремя братьями, одновременно возглавлявшими американские вузы. Мэри вышла замуж за миссионера, Герберта Райса, ставшего директором Христианского колледжа им. Формана в Лахоре (Пакистан).

Первоначально Артур интересовался астрономией, и даже делал снимки Кометы Галлея в 1910 году. Примерно в 1913 году он описал эксперимент, в котором на основе изучения движения воды в тороидальной трубке подтверждал вращение Земли. В том же году он закончил Вустерский университет со степенью бакалавра наук и поступил в Принстон. В 1914 году он получил степень магистра искусств и продолжил обучение в аспирантуре под руководством Хереварда Л. Кука. В 1916 году он защитил диссертацию на тему «Интенсивность отражения рентгеновских лучей и распределение электронов в атомах». В июне 1916 года Артур женился на Бетти Чарити МакКлозки, однокурснице по Вустеру и Принстону. В их семье было два сына, Артур Алан и Джон Джозеф.

C 1918 года занимался изучением рентгеновского излучения, разработал натриевые лампы низкого давления.

В 1920—1923 годах был профессором физики в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. С 1923 года — профессор физики Чикагского университета. 

В 1921 году предположил, что электрон может вращаться вокруг своей оси (имеет спин) и, по сути, представляет собой электромагнит.

В 1922 году обнаружил и дал теоретическое обоснование эффекту изменения длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его электронами вещества, чем доказал существование фотона. За это открытие Комптон был награждён Нобелевской премией.

В 1931 году проводил исследования космических лучей на горе Эванс в Колорадо в связи с тем, что там была выстроена самая высокогорная асфальтированная дорога в США, по которой было легко доставить к вершине (4348 метров) необходимое оборудование.

В 1941—1942 годах участвовал в проекте по созданию американской атомной бомбы.

В конце Второй мировой войны Комптон вернулся в Сент-Луис, чтобы занять пост канцлера в университете Вашингтона.

Память 
В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Артура Комптона кратеру на обратной стороне Луны.

Библиография 
  —

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Физики США
Награждённые медалью Маттеуччи
Награждённые медалью Хьюза
Участники Манхэттенского проекта
Члены Национальной академии наук США
Члены Прусской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Лауреаты Вашингтонской премии
Лауреаты премии Румфорда
Выпускники Блаффтонского университета
Выпускники Вустерского колледжа (Огайо)
Выпускники Принстонского университета
Профессора Чикагского университета
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Стипендиаты Гуггенхайма
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Чикагского университета